Werner Ziegler peut désigner :
 Werner Ziegler (1950-), un économiste allemand ;
 Werner Ziegler (1916-2001), un Oberstleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.